Фрайдорф — назва смт Новоселівське Роздольненського району Автономної Республіки Крим України до 1944 року
 Фрайдорф — назва села Новосільці Красногвардійського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року